Darcey est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Darcey (commune), commune française du département de la Côte-d'Or, en région Bourgogne-Franche-Comté.

Patronyme 

 Janine Darcey (1917-1993), actrice française
 Jean-Claude Darcey (né en 1949), chanteur lyrique français

Homonymie de patronyme